Flörsbach steht für

 Flörsbach (Flörsbachtal), ein Ortsteil von Flörsbachtal
 Flörsbach (Lohr), ein Nebenfluss der Lohr